Seche oder Seché oder Séché ist der Familienname folgender Personen:

 Alphonse Séché (1876–1964), französischer Schriftsteller und Literaturkritiker 

 Léon Seché (1848–1914), französischer Publizist 
 Luiza Seche (* 1926), rumänische Romanistin 
 Mircea Seche (* 1924), rumänischer Romanist 
 Stephen Seche (* 1952), US-amerikanischer Diplomat 

Siehe auch:
 Bretagne-Séché Environnement, französisches Radsportteam 
 Sech (Landtechnik), Bauteil eines Pflugs